Религия в Польше играет довольно высокую роль в жизни страны. Господствующей конфессией исторически является католицизм. Государство оказывает финансовую поддержку традиционным конфессиям.

История 
В результате Второй мировой войны Польша превратилась в моноконфессиональное государство, где численно абсолютно преобладали католики. Если в 1938 году католики составляли 65 % населения Польши, то в 1945 году католиками были 97,7 % жителей Польши. В 1945—1947 годах польские государственные органы зарегистрировали методистов, адвентистов седьмого дня, баптистов, Польскую национально-католическую церковь, Польскую старокатолическую церковь и Старокатолическую церковь мариавитов. В ноябре 1946 года был восстановлен Польский экуменический совет, в состав которого вошли следующие религиозные организации:
 Польская православная церковь;
 Евангелическо-аугсбургская церковь;
 Евангелическо-реформатская церковь;
 Адвентисты седьмого дня;
 Баптисты;
 Методисты;
 Польская национально-католическая церковь;
 Польская старокатолическая церковь;
 Старокатолическая церковь мариавитов.

Правовой статус религиозных организаций 
Польша официально является светским государством. Статья 25 Конституции Польши предусматривает равноправие всех церквей. Для регистрации конфессии необходимо представить список из 100 верующих. Церковные организации освобождены от ряда налогов, государством признается церковный брак (но не церковный развод) 11 церквей, если он зарегистрирован в 5-дневный срок, с 2015 года введен специальный добровольный налог в размере 0,5 % от подоходного налога гражданина в пользу какой-либо конфессии. Кроме того, имеет место прямое финансирование государством религиозных организаций. Например, католическая церковь получала в начале 2010-х годов ежегодно около 175 млн евро.

Реституция церковного имущества 
В XX веке значительная часть церковного имущества была национализирована. После падения социализма встал вопрос о реституции. Для её осуществления уже в 1989 году были созданы специальные комиссии. По некоторым оценкам, на начало 2010-х годов польская католическая церковь вернула около 69 % своего национализированного имущества.

Численность верующих 
Согласно опросам, проводившимся в 2011 году, среди граждан Польши по вероисповеданию около 86,9 % составили католики (86,7 % — Римско-католическая церковь), 1,3 % — православные, 0,36 % — протестанты, 0,34 % — Свидетели Иеговы, и столько же приверженцев остальных религий.

По опросам 2005 года, проводившимися организацией «Евробарометр», были выданы следующие результаты:
 80 % граждан являются верующими людьми и придерживаются какой-то религии.
 15 % граждан не придерживаются какой-либо религии, но верят в сверхъестественные силы
 3 % граждан признали себя атеистами.
 2 % граждан затруднились дать ответ.

Религиозные течения

См. также 
 Крещение Польши

Примечания 

Религия в Польше